Kalavryta kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Kalavryta, kommun, Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Kalávryta, kommunhuvudort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas,